Rádio Difusora Caxiense é uma estação de rádio brasileira com sede em Caxias do Sul, RS. Opera na frequência 1250 kHz AM. Sempre envolvida com a comunidade caxiense e região, a Difusora e seus ouvintes estão ligados e sintonizados com os principais fatos e acontecimentos em todos os âmbitos. A Difusora é assim: Uma rádio dinâmica, ágil, sempre oferecendo para você, sintonizado nos 1250 kHz, a melhor informação, as melhores músicas e promoções. Além disso, A Rádio Difusora 1250 AM conta com equipamentos de última geração, estúdio totalmente informatizado, irradiando desde músicas, até vinhetas e comerciais com qualidade digital. É uma rádio com uma programação dinâmica, englobando a música gaúcha, a MPB, a World Music e tantos outros, com uma comunicação descontraída, vibrante e em interação direta com os ouvintes, o que torna a Rádio Difusora líder de audiência no seu segmento.

História 
A Rádio Difusora Caxiense LTDA., ZYK233, frequência 1250 kHz em ondas médias, foi fundada em 1º de julho de 1957 pelo Sr. Ruben Bento Alves, que faleceu em 1974. A Rádio iniciou suas atividades efetivas em 16 de agosto de 1958 operando com 1/4 de kW de potência. Em 22 de fevereiro de 1978 o Ministério das Comunicações autorizou a emissora a aumentar sua potência para 1 kW.

Já em 13 de maio de 1980 a emissora obteve autorização para aumentar sua potência diurna para 10 kW, a qual permaneceu até meados de 2009.

Com sua atual potência de 15 kW, à Rádio Difusora Caxiense ampliou significativamente seu universo de ouvintes, abrangendo sob o seu sinal aproximadamente 1.500.000 habitantes situados na Região Nordeste do Rio Grande do Sul. A cobertura geográfica da emissora abrange municípios como: Vacaria (mais ao norte), São Leopoldo (mais ao sul), São Francisco de Paula (mais ao leste) e Guaporé (mais ao oeste).

A Rádio Difusora Caxiense teve como seu gerente, entre 1967 e 1983 o Sr. Ernani Bento Alves. A partir dos falecimentos dos Srs. Ruben Bento Alves e Ernani Bento Alves, a emissora passou a ser dirigida pelo Dr. Raul Bento Alves, seu diretor superintendente até então. Pelos estúdios e microfones da Rádio Difusora Caxiense ao longo dos anos, passaram profissionais que alcançaram e são grandes destaques nos mais diversos cenários sociais de nossa cidade e região.

Assim é a Rádio Difusora Caxiense AM 1250, uma emissora de vanguarda, que ao longo dos anos prestigia os ouvintes de Caxias e região com muita informação, música e entretenimento.

Ligações externas 
Página oficial

Difusora Caxiense AM
Estações de rádio fundadas em 1957